

Patronyme 

 Pierrette Hélène Pinet (1740-1782), comédienne française ;
 Jean Daniel Pinet de Borde-Desforêts (1742-1801), général français ;
 Jacques Pinet (1760-1844), homme politique et représentant en mission français ;
 Charles Pinet (1867-1932), aquafortiste, artiste dessinateur, peintre et graveur français ;
 Édith Pinet (1904-1999), infirmière canadienne ;
 Simone Louise de Pinet de Borde des Forest (1910-2004), pilote automobile française ;
 Bernard Pinet (1952-), acteur et auteur français de théâtre, de cinéma et de télévision.

Toponyme 

 Barrage de Pinet, barrage français du Tarn ;
 Lac de Pinet, lac de barrage français du Tarn ;
 Lacapelle-Pinet, commune française du Tarn ;
 Eyzin-Pinet, commune française de l’Isère ;
 Pinet, commune française de l’Hérault ;
 Pinet, commune espagnole du Vall d'Albaida ;
 Saint-Julien-du-Pinet, commune française de la Haute-Loire ;
 Sommet du Pinet, montagne française du massif de la Chartreuse.

Autres 

 (18111) Pinet, astéroïde de la ceinture principale.

Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France